Сезон 2013/2014 годов стал для ФК «Реал Сосьедад» 67-м в главной испанской футбольной лиге.

Команда 2013/14

Состав команды 
 Список игроков, основного состава футбольного клуба «Реал Сосьедад» в сезоне 2013/2014 годов.

Чемпионат Испании 2013/14 
Основная статья: Чемпионат Испании по футболу 2013/2014

Результаты матчей

Кубок Испании

1/16 финала

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига чемпионов УЕФА 2013/14

Раунд плей-офф

Групповой раунд

Примечания

Ссылки 
 ФК «Реал Сосьедад» в сезоне 2013/14 на сайте bdfutbol.com

2013/2014
Реал Сосьедад